Ксе́ния Бори́совна Мари́нина (5 февраля 1922, Москва — 23 июля 2014, там же) — крупный деятель советского и российского телевидения, телережиссёр, создатель, автор и художественный руководитель телепередачи «Кинопанорама» ЦТ СССР, Народная артистка Российской Федерации (2003).

Биография 
Родилась 5 февраля 1922 года в Москве.
 В 1945 году окончила актёрский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина.
 В — — актриса Театра имени Ленинского комсомола.
 На телевидении с 1957 года — режиссёр Редакции литературно-драматических программ ЦТ.
 С 1960 года — главный режиссёр Главной редакции кинопрограмм.
 С 1962 по 1995 год — бессменный режиссёр и художественный руководитель программы «Кинопанорама» ЦТ СССР, одной из лучших телепередач отечественного телевидения.
 В 1997 году стала главным режиссёром и художественным руководителем АО «Панорама».

Автор и ведущая цикла «Телевидение — любовь моя» («Культура», «Прометей — ACT»).

Скончалась 23 июля 2014 года в Москве на 93-м году жизни. Похоронена 25 июля 2014 года на Введенском кладбище (5 уч.).

Награды и премии 
 Премия ТЭФИ (1998)
 2012 — Х Московский фестиваль отечественного кино «Московская премьера» — Приз оргкомитета фестиваля Ксении Борисовне Марининой — за создание легендарной телепрограммы «Кинопанорама» (в связи с 50-летием программы), которая до сих пор остается недосягаемым образцом благородного служения кинематографу.
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (13 февраля 1987 года).
 Народная артистка Российской Федерации (5 июня 2003 года) — за большие заслуги в области искусства.

Фильмография 
«Владимир Высоцкий: Монолог» (1987)

Примечания

Ссылки 
 Музей радио и ТВ в Интернете
 Кинопанорама на сайте Вокруг.тв

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы «Ленкома»
Телеведущие канала «Россия-Культура»
Похороненные на Введенском кладбище